Kogenbach ist ein geographischer Name in der Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg:

 Kogenbach (Überlingen), Weiler im zentralen Stadtteil

 Kogenbach (Esbach), rechter Zufluss des Esbachs (zum Bodensee)
 Kogenbach (Nellenbach), linker Zufluss des Nellenbachs (zum Esbach)